Коша́чьи аку́лы () — род хрящевых рыб семейства кошачьих акул (Scyliorhinidae). Название рода происходит от слов  «Скилла» или  — «собака» и  «нос».

Виды

Примечания 

Животные по алфавиту
Кошачьи акулы